Gustavsberg (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in het landschap Medelpad en de provincie Västernorrlands län in Zweden
 Gustavsberg (Värmdö), de hoofdplaats van de gemeente Värmdö in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden
 Gustavsberg (porseleinfabriek), keramiekfabriek in Stockholm